Канзас-Сити Роялс в сезоне Главной лиги бейсбола 1995 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 2 место в своём дивизионе, выиграв 70 матчей в 144 проведённых играх. В плей-офф команда не попала.

Регулярный сезон

Положение в дивизионе 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Матчи

Апрель 

 Игр: 4
 Выигрышей: 2
 Поражений: 2
 Процент побед: 50
 Очков набрано: 18
 Очков пропущено: 18

Май 

 Игр: 27
 Выигрышей: 14
 Поражений: 13
 Процент побед: 51.85
 Очков набрано: 117
 Очков пропущено: 127

Июнь 

 Игр: 25
 Выигрышей: 15
 Поражений: 10
 Процент побед: 60
 Очков набрано: 98
 Очков пропущено: 86

Июль 

 Игр: 28
 Выигрышей: 10
 Поражений: 18
 Процент побед: 35.71
 Очков набрано: 102
 Очков пропущено: 156

Август 

 Игр: 30
 Выигрышей: 17
 Поражений: 13
 Процент побед: 56.67
 Очков набрано: 163
 Очков пропущено: 136

Сентябрь 

 Игр: 29
 Выигрышей: 12
 Поражений: 17
 Процент побед: 41.38
 Очков набрано: 124
 Очков пропущено: 151

Октябрь 

 Игр: 1
 Выигрышей: 0
 Поражений: 1
 Процент побед: 0
 Очков набрано: 7
 Очков пропущено: 17

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ 

Сезоны Канзас-Сити Роялс
МЛБ в сезоне 1995